El Torneig de Rotterdam 2017, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2017, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va disputar entre el 13 i el 19 de febrer del 2017 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017